Miejscowości w Czechach:
 Záblatí – gmina w powiecie Jindřichův Hradec
 Záblatíčko, dawniej Malé Záblatí – gmina w powiecie Jindřichův Hradec
 Záblatí – gmina w powiecie Prachatice
 Záblatí – gmina w powiecie Zdziar nad Sazawą
 Záblatí – część miasta Bogumin v powiecie Karwina
 Záblatí – wioska, część gminy Dříteň w  powiecie České Budějovice

Zobacz też:
 Zabłocie